«Слепая птица» — художественный фильм режиссёра Бориса Долина, снятый на киностудии Моснаучфильм. Премьера фильма состоялась 30 декабря 1963 года.

Сюжет 
На Пеликаньем озере группа орнитологов и работников заповедника кольцуют пойманных пеликанов. Вася Макеев помогает своему деду ловить убегающих птиц. Случайно ему попался слепой пеликан, и мальчик взял его с собой, понимая, что слепая птица не выживет в дикой природе.

Из газетной статьи Вася узнал, что в Москве профессор Арбатов делает уникальные операции и возвращает зрение безнадёжным больным. Мальчик упаковал своего пернатого друга в большую коробку и отправился в путь, надеясь уговорить прославленного доктора вылечить птицу.

Дорога в столицу оказалась трудной, но с помощью добрых и отзывчивых людей Вася добрался до клиники и добился встречи с профессором. Арбатов предупредил, что никогда не практиковал лечение животных, но если мальчик ему доверяет, то он готов рискнуть и сделать операцию.

Рентгеновский снимок показал, что у птицы недалеко от глаза застряла в тканях дробинка. После хирургического вмешательства все ждали, что зрение вернётся, но и через десять дней после операции пеликан оставался незрячим.

Вася вернулся домой. Всё пошло по-старому. Неожиданно осенью — когда никто уже ничего не ждал — к птице вернулось зрение и она смогла улететь на юг со своей стаей.

В ролях 
 Володя Агеев — Вася Макеев
 Олег Жаков — Иван Филиппович, Васин дедушка
 Вера Енютина — Дарья Петровна
 Алексей Грибов — начальник поезда
 Евгений Тетерин — профессор Арбатов
 Зоя Фёдорова — женщина с кошёлкой
 Валериан Виноградов — дружинник
 Елизавета Кузюрина — мать пойманного мальчишки
 Георгий Вицин — пассажир поезда
 Николай Горлов — виолончелист
 Нина Гребешкова — проводница
 Георгий Гумилевский — орнитолог
 Георгий Милляр — буфетчик
 Николай Новлянский — садовник
 Пётр Репнин — попутчик
 Александр Титов — дворник
 Валентина Владимирова — пассажирка поезда
 Клавдия Хабарова — регистратор
 Владик Лукьянов — Серёжа
 Оля Блок — Оля
 Вася Зверев — мальчик с рыбками
 Володя Андрюхин — вратарь
 Алевтина Румянцева — Настенька (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Борис Долин, А. Жадан
 Режиссёр-постановщик: Борис Долин
 Оператор-постановщик: Юрий Беренштейн
 Композитор: Елизавета Туманян
 Художник-постановщик: Леонид Чибисов
 Режиссёр: А. Алипова
 Оператор биологических и комбинированных съёмок: В. Пустовалов
 Звукооператор: В. Кутузов
 Симфонический оркестр Главного управления по производству фильмов
 Дирижёр: Эмин Хачатурян
 Художник-гримёр: Ю. Титова
 Монтажёр: С. Павлова
 Работа с животными: О. Коорт
 Редактор: Н. Каспе
 Директор: А. Капул

Награды 
 1972 — Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (Борис Долин)

См. также 
 «Штормик и мистер Персиваль» (1963) — повесть австралийского писателя Колина Тиле, рассказывающая о дружбе мальчика с пеликаном.

Ссылки 
 «Слепая птица» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1963 года
Фильмы студии «Центрнаучфильм»
Фильмы о птицах
Фильмы Бориса Долина